En Pologne, Strumienno peut désigner :

 Strumienno, un village dans la voïvodie de Lubusz,
 Strumienno, un village dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.